Нуна — гіпотетичний суперконтинент, що існував в період від 1,8 до 1,5 млрд років тому

Нуна — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства